peut désigner :
 , pape de 1124 à 1130 ;
  Grimaldi de Monaco (1597-1662), seigneur (1604) puis prince (1612) de Monaco, à compter de 1643 : pair de France, duc de Valentinois, marquis des Baux et comte de Carladès.
Homonymie